Chiesa di Santa Maria Addolorata a Bardi, in provincia di Parma
 Chiesa di Santa Maria Addolorata, nella frazione Cividino di Castelli Calepio
 Chiesa di Santa Maria Addolorata a Dobbiaco
 Chiesa di Santa Maria Addolorata a Melegnano
 Chiesa di Santa Maria Addolorata dei Franchis a Napoli
 Chiesa di Santa Maria Addolorata a Roma
 Chiesa di Santa Maria Addolorata a piazza Buenos Aires a Roma
 Chiesa di Santa Maria Addolorata a Onsernone
 Chiesa di Santa Maria Addolorata a Porto Sant'Elpidio
 Chiesa di Santa Maria Addolorata a Rifiano